Komárov ist der Name mehrerer Orte

 Komárov, Gemeinde im Okres Bardejov, Slowakei; siehe Komárov (Slowakei)
 Komárov, Gemeinde im Okres Beroun, Tschechien; siehe Komárov u Hořovic
 Komárov, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien; siehe Komárov u Mladějovic
 Komárov, Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien; siehe Komárov u Soběslavi
 Komárov, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien; siehe Komárov u Napajedel
 Komárov, Ort im Stadtteil Podunajské Biskupice von Bratislava, Okres Bratislava II, Slowakei, siehe Komárov (Bratislava)
 Komárov, Ortsteil von Brno, Okres Brno-město, Tschechien
 Komárov, Ortsteil von Brzice, Okres Náchod, Tschechien
 Komárov, Ortsteil von Chuchelna, Okres Semily, Tschechien
 Komárov, Ortsteil von Dolní Roveň, Okres Pardubice, Tschechien
 Komárov, Ortsteil von Kladruby nad Labem, Okres Pardubice, Tschechien; siehe Komárov (Kladruby nad Labem)
 Komárov, Ortsteil von Opava, Okres Opava, Tschechien
 Komárov, Ortsteil von Toužim, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Komárov, Ortsteil von Vítězná, Okres Trutnov, Tschechien

Komarov ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Komarov (* 1987), finnisch-russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Komarow